Брагар — ремісник, що виробляє брагу. Також — українське прізвище, що походить від цього ремесла.

Персоналії 
 Брагар Євгеній Вадимович — український політик.